Ван Цзыли́ (; ) — китайский шахматист, гроссмейстер (1995).

В составе сборной Китая участник 5-и Олимпиад (1988—1996).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Китая
Родившиеся в Бочжоу